Nelia – diminuitivo di Cornelia
Nelia – genere di piante succulente della famiglia Aizoaceae
Nelia – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae